Friedrich Paulmann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Paulmann (Schauspieler) (1789–1832), deutscher Schauspieler
 Friedrich Paulmann (Kameramann) (1878–1958), deutscher Schauspieler, Produzent, Zeichner, Kameramann und Regisseur 
 Friedrich Ludwig Paulmann (1806–nach 1865), deutscher Hof-Kupferschmied und Kupferwaren-Fabrikant